Martín González puede referirse a:

 Martín González de Cellorigo, arbitrista.
 Manuel Martín González, pintor.
 Ángel Martín González, futbolista.
 Juan José Martín González, historiador del arte.
 Torre de Martín González
 Marcelo González Martín, obispo.
 Martín Alexis González, futbolista uruguayo.